Lassen er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Anders Lassen
 Christian Lassen
 Julius Lassen
 Lars Lassen
 Niels Lassen
 Peder Lassen
 Vilhelm Lassen

Se også 

 Larsen
 Lasson